Amory Houghton ist der Name folgender Personen:
* Amory Houghton, Sr. (1899–1981), US-amerikanischer Diplomat
 Amory Houghton, Jr. (1926–2020), US-amerikanischer Politiker, siehe Amo Houghton